Briggs Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Briggs Lake (Grant County, Minnesota)
 Briggs Lake (Lenawee County, Michigan)
 Briggs Lake (Livingston County, Michigan)
 Briggs Lake (Oscoda County, Michigan)
 Briggs Lake (Sherburne County, Minnesota)
 Briggs Lake (South Dakota)
 Briggs Lake (Wisconsin)